Богоделов:

 Богоделов, Вячеслав Павлович (род. 1969) — украинский футболист, тренер.
 Богоделов, Павел Георгиевич (1946—2014) — советский футболист, украинский тренер.